Ладушки — многозначный термин.

Значения 
 Ладушки — старинная детская игра-потешка.
 «Ладушки» — российский детский народный фольклорный ансамбль.